In 1953/54 werd het zevende kampioenschap gespeeld van de Oberliga Nord, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Hannover 96 werd kampioen plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Dit jaar werden de vicekampioenen niet toegelaten. Hannover werd groepswinnaar en plaatste zich voor de finale die ze met 5-1 wonnen van 1. FC Kaiserslautern. Het was de eerste keer dat een club uit de Oberliga Nord de landstitel won.

Eindstand

Promotie-eindronde

Groep A

Groep B

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1953/54
Oberliga Nord